«Whenever You're Near» — песня, написанная Джеком Блейдэсом и Томми Шоу и исполненная американской певицей и актрисой Шер.

О песне 
«Whenever You're Near» - одна из трех новых песен Шер, записанных для её первой европейской компиляции Greatest Hits: 1965–1992. Песня была выпущена вторым синглом с альбома в Великобритании, но успеха не имела. Однако, песне удалось попасть в британский чарт на 1 неделю, расположившись на 72-м месте. Сингл был выпущен на CD и 12-дюймовом виниле.

Список композиций 
Whenever You're Near UK CD Single 
Whenever You're Near
Could've Been You
I'll Never Stop Loving You
You Wouldn't Know Love

Чарты

Примечания